Miejscowości w USA:
 Gypsum – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Eagle
 Gypsum – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
Gminy w USA:
 Gypsum (ang. Gypsum Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Saline
 Gypsum (ang. Gypsum Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sedgwick